Schlossbergturm ist der Name folgender Aussichtstürme:

 Kaiser-Friedrich-Turm (Biesenthal) (Schlossbergturm), auf dem Schlossberg (Biesenthal), in Biesenthal, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Schlossbergturm, auf dem Schlossberg (Freiburg im Breisgau), in Freiburg im Breisgau, kreisfreie Stadt in Baden-Württemberg
 Schlossbergturm (Harxheim), in der Weinlage Schloßberg, in Harxheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Schlossbergturm (Herrenberg), Aussichtsturm auf Mauerstumpf des Pulverturms des Schlosses Herrenberg, in Herrenberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Schlossbergturm (Lichtenberg), Aussichtsturm auf Mauerstumpf des Bergfrieds der Burg Lichtenberg (Oberfranken), in Lichtenberg (Oberfranken), Landkreis Hof, Bayern
 Schlossbergturm (Regenstauf), auf dem Schlossberg (Regenstauf), in Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schlossbergturm (Sternenfels), Wasser- und Aussichtsturm auf dem Schlossberg (Sternenfels), in Sternenfels, Enzkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schlossbergwarte